Draughton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Draughton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)